Sieben Schiffe der Royal Navy führten bisher den Namen HMS Duncan nach Admiral Adam Duncan, 1st Viscount Duncan of Camperdown, dem Sieger der Schlacht von Camperdown (Kamperduin):
 HMS Duncan (1804), ein 1792 in Bombay vom Stapel gelaufener Ostindienfahrer Carron der East India Company, den die Royal Navy 1804 als Schiff 5. Klasse ankaufte und in Duncan umbenannte; 1807 wurde das Schiff in HMS Dover umbenannt und verunglückte 1811 vor Madras.
 HMS Duncan (1811), ein 74-Kanonen-Linienschiff, das 1811 vom Stapel lief und von 1826 bis 1863 als Hafenschiff genutzt wurde.
 HMS Duncan (1859), ein 101-Kanonen-Linienschiff mit Schraubenantrieb, das 1859 vom Stapel lief und von 1890 bis 1905 als Hafenschiff Pembroke  und dann als Tenedos bis 1910 genutzt wurde.
 HMS Duncan (1901), Linienschiff der Duncan-Klasse, das 1901 vom Stapel lief, im Ersten Weltkrieg deutsche Stellungen und Einrichtungen an der flandrischen Küste beschoss und 1920 zum Abbruch verkauft wurde.
 HMS Duncan (D99), Flottillenführer der D-Klasse, der 1932 vom Stapel lief.
 HMS Duncan (F80), Fregatte der Blackwood-Klasse (Typ 15), im Dienst von 1957 bis 1985.
 HMS Duncan (D37), 2010 vom Stapel gelaufener Luftabwehrzerstörer der Daring-Klasse (Typ 45).

Duncan